Abby Rockefeller désigne plusieurs personnalités américaines de la famille Rockefeller qui peut se référer à :
 Abby Aldrich Rockefeller (1874-1948), socialite et philanthrope, fille du sénateur Nelson Wilmarth Aldrich et d'Abigail Pearce Truman "Abby" Chapman ;
  (1903-1976), philanthrope, seule fille des philanthropes John Davison Rockefeller Junior et d'Abby Aldrich Rockefeller ; 
  (1943- ), écologiste et féministe, fille aînée du banquier et philanthrope David Rockefeller et de Margaret "Peggy" McGrath, nièce d'Abby Rockefeller Mauzé.